Marcelo Lessa ou Marcello Lessa (Rio de Janeiro, ) é um violonista, arranjador, compositor, cantor e produtor musical brasileiro.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Violonistas do estado do Rio de Janeiro
Arranjadores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Produtores musicais do Rio de Janeiro (estado)